Vindikation er et juridisk begreb. Vindikation drejer sig om den situation, hvor en person ad rettens vej kræver sin retmæssige ejendom tilbage fra en uretmæssig indehaver. Dette krav kan afvises, hvis ejeren ved uforsigtighed har overladt genstanden til nogen, som han måtte formode ville disponere uretmæssigt over den. I sådanne tilfælde har domstolene undertiden ladet den, der har erhvervet genstanden i god tro, afvise ejerens ejendomsret, hvilket kaldes ekstinktion.

Referencer

Kilder 
 vindicere — Ordbog — ODS
 ekstinktion — Ordbog — Den Danske Ordbog

Eksterne henvisninger
 "Vindikationsret", bind 25, side 214 i Salmonsens Konversationsleksikon, anden udgave, 1915-30  - Artikel af byretsdommer A.D. Bentzon

Jura
Juridiske begreber